

Geografia da Alemanha 
 Altona (Hamburgo) — bairro da cidade de Hamburgo

Geografia dos Estados Unidos 
 Altona (Illinois)
 Altona (Indiana)
 Altona (Nova Iorque)

Astronomia 
 850 Altona — asteroide

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de astronomia